Ação Revolucionária Armada — braço armado do Partido Comunista Português
 Armada Argentina